Calmar (Canada)
Calmar (Iowa)
ten onrechte gebruikte term voor Calamares